Gabala International Airport (azerbajdzjanska: Qəbələ Beynəlxalq Aeroport, ryska: Аэропорт Габала) är en flygplats i Azerbajdzjan.   Den ligger i distriktet Qəbələ, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Gabala International Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Gabala International Airport är platt österut, men västerut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Gabala International Airport. Närmaste större samhälle är Geoktschai,  km söder om Gabala International Airport.

Trakten runt Gabala International Airport består till största delen av jordbruksmark. Runt Gabala International Airport är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Qäbälä